Гага́ринское — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Гагаринское — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Гагаринское — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Гагаринское — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.

Муниципальные образования 
 Гагаринское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Гагаринскому району.
 Гагаринское — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Гагаринское сельское поселение
 Гагаринский сельсовет
 Гагаринский район
 Гагаринская
 Гагарино
 Гагарин (значения)